Иван Васильевич Сыроежкин (12 марта 1897, с. Волково, Аткарский уезд, Саратовская губерния — декабрь 1943) — советский военачальник, полковник (22 мая 1943), участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
В 1916 году вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1916 году окончил учебную команду 1-го запасного пулемётного полка в Ораниенбауме, в 1921 году курсы при 16-й стрелковой дивизии, в 1924 году повторные курсы среднего комсостава в Ленинграде, в 1927 году курсы «Выстрел», в 1932 году Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава, в 1943 году академические курсы усовершенствования командного состава при Военной академии бронетанковых войск.

Во время Первой мировой войны в 1916 году служил в 143-м запасном пехотном полку в Самаре, затем был назначен командиром пулемётного отделения в 7-м Сибирском стрелковом полку на Западном фронте. С апреля 1917 года занимал должность командира пулемётного взвода.

Во время Гражданской войны, с мая 1918 года, служил командиром батальона в 136-м стрелковом полку. В 1920 году участвовал в советско-польской войне.

В начале Великой Отечественной войны служил в 1-м Саратовском бронетанковом училище. В сентябре 1942 года он был назначен командиром 25-го танкового полка, и вместе с ним принимал участие в операции «Искра» с целью прорыва блокады Ленинграда.

С 1943 года командовал 53-й мотострелковой бригадой 2-го Украинского фронта. 10 декабря 1943 года за освобождение города Знаменка ей было присвоено название «Знаменская».

В декабре он был назначен командиром 66-й механизированной бригады, но погиб в первых сражениях.

Награды 
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 Медаль «За оборону Ленинграда».

Литература 
 М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945" — М.: Воениздат, 1985. — стр. 198
 Д. Ю. Соловьев. Красная Армия. Полковники. 1935—1945.— Литрес, 2019. — Т. 70. ISBN 978-5-532-09145-0